Tamara Korpatsch (* 12. Mai 1995 in Hamburg) ist eine deutsche Tennisspielerin.

Karriere 
Korpatsch begann im Alter von fünf Jahren mit dem Tennissport. Nach ihrem Realschulabschluss konzentrierte sie sich auf den Tennissport. Sie spielt vor allem Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, auf der sie bisher elf Turniere im Einzel gewann. Das erste Match auf der WTA Tour bestritt sie am 9. Juli 2016 bei den Ladies Championship Gstaad in der Qualifikation. Sie gewann ihr Erstrundenspiel gegen Fiona Ferro mit 6:4 und 6:4.

Durch die drei Siege im Juni und Juli 2016 bei den Turnieren in Lenzerheide, Darmstadt und Horb am Neckar gelang ihr Anfang August erstmals der Sprung unter die Top 200 in der Einzelweltrangliste. Am 7. August folgte ein weiterer Turniererfolg, mit dem Finalesieg gegen Jasmine Paolini mit 6:2 und 6:3 in Bad Saulgau. Durch den Aufstieg in der Weltrangliste qualifizierte sie sich für die Qualifikation bei den US Open 2016.

Ende des Jahres 2017 wurde Korpatsch Deutsche Tennismeisterin, als sie im Finale der nationalen Meisterschaften Katharina Hobgarski mit 5:7, 6:1 und 6:0 besiegte.

In der deutschen Bundesliga spielte sie von 2014 bis 2016 für den Ratinger TC Grün-Weiß. Seit 2017 spielt sie für Der Club an der Alster.

Turniersiege

Einzel

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Einzel

Weltranglistenpositionen am Saisonende

Weblinks

Einzelnachweise 

Tennisspieler (Deutschland)
Deutscher Meister (Tennis)
Deutscher
Person (Hamburg)
Geboren 1995
Frau